Зіверт (Sievert) — може бути прізвищем і похідним від нього науковим терміном.

Прізвища:
 Зіверт Альфонс Карлович (1872—1922) — лікар, науковець Російської імперії німецького походження, який працював в Україні.
 Рольф Максиміліан Зіверт (1896—1966) — шведський радіофізик.
 Юлія Дмитрівна Зіверт ( 28.11.1990) — російська поп-співачка.

Науковий термін
 Зиверт — одиниця вимірювання еквівалентної дози іонізаційного випромінювання в системі SI.